Картосхе́ма (, ,  f) — спрощена карта, на якій немає картографічної сітки (системи меридіанів і паралелей). Дає загальне уявлення про зображуване явище.

Див. також: :Категорія:Зображення:Картосхеми

Література 

 

Карти